Баламут:

 «Баламут» — юмористический еженедельник на польском языке.
 «Баламут» — художественный фильм режиссёра Владимира Рогового, снятый в 1978 году.
 Баламут — главный герой «Писем Баламута» К. С. Льюиса.
 Баламут — до 1953 г. название деревни Садовая в Солецком районе Новгородской области.

Фамилия 
 Баламут, Александр Николаевич (1933—2009) — советский и украинский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер Украины.

См. также 
 
 Баламутка
 Баламуты